Gabaleon (Ital. Gabaleone) ist der Name eines piemontesischen, später auch piemontesisch-sächsischen Grafengeschlechts:

 Caterina Gabaleone di Salmour (1670–1719), geb. Caterina di Balbiano, piemontesische Adlige und Witwe von Giovanni, in dritter Ehe in Sachsen verheiratet
 Franz von Gabaleone, Kommandeur des Königlich Bayerischen 2. Chevaulegers-Regiment „Taxis“ (1691–1694)
 Giuseppe Antonio Gabaleone di Salmour, Neffe von Joseph Anton, späterer Eigentümer von Zabeltitz
 Giovanni Michele Gabaleone di Salmour († 1691), piemontesischer Dragonerkapitän, Ehemann von Caterina
 Joseph Anton Gabaleon von Wackerbarth-Salmour (1685–1761), kursächsischer Kabinettsminister, Oberhofmeister und Gesandter, Zweitgeborener von Caterina, Begründer des piemontesisch-sächsischen Zweigs Gabaleon von Wackerbarth-Salmour
 Ruggiero Gabaleone di Salmour (Roger Gabaleon von Salmour; 1806–1878), piemontesischer Ökonom und savoyardisch-sardischer Politiker